L'édition 2019 du tournoi de tennis de Wuhan se déroule du 22 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  et dernier tournoi en catégorie Premier 5 de la saison 2019. Aryna Sabalenka remporte le tournoi en simple, Duan Ying-Ying et Veronika Kudermetova celui en double.

Faits marquants

Avant le tournoi 
En simple, la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, voit sa place en danger. En effet, la numéro 2 mondiale Karolína Plíšková peut revenir sur le trône après l'avoir perdue deux ans plus tôt.

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, de l'Allemande Julia Görges, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Grecque María Sákkari, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, des Tchèques Markéta Vondroušová et Karolína Muchová, de la Chinoise Zheng Saisai, de l'Américaine Madison Keys et de la Biélorusse Victoria Azarenka. Elles sont respectivement remplacées par Karolína Muchová, Kristina Mladenovic, Camila Giorgi, Marie Bouzková, Aliaksandra Sasnovich, Jessica Pegula, Wang Yafan, Rebecca Peterson, Polona Hercog, Ons Jabeur et Tamara Zidanšek.

Lauréates 
En simple, la Biélorusse et tête de série  Aryna Sabalenka remporte son cinquième titre en s'imposant face à l'Américaine Alison Riske. Il s'agit de la première fois qu'une joueuse remporte le tournoi deux années d'affilée.

En double, les têtes de série  Duan Ying-Ying et Veronika Kudermetova remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face aux têtes de série  Elise Mertens et Aryna Sabalenka. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Wuhan
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Wuhan
Tennis en Chine en 2019
Tennis en septembre 2019